Königshagen ist der Name folgender Orte:

 Königshagen, Ortsteil von Edertal im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Königshagen (Wüstung), abgegangene Dorfsiedlung im Landkreis Osterode, Niedersachsen
 Königshagen, Ort im Landkreis Elbing, (Danzig-)Westpreußen, seit 1945: Piastowo (Milejewo) im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Königshagen, bis 1890: Polnisch Sakrau, Ort im Landkreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Zakrzewo (Działdowo) im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen